Das Wort Blending bezeichnet
 Blending (Grafik), in der Computergrafik die Überlagerung halbtransparenter Schichten
 in der Linguistik die Neologismenbildung durch Zusammensetzung anderer Wörter, siehe Kofferwort
 Blending (Eisenbahn), in der Schienenfahrzeugtechnik ein Bremssystem
 ein ERP-Softwareprodukt für die Prozessindustrie, das inzwischen von INFOR vertrieben wird
 das Mischen (Verschneiden) verschiedener Whisky-Sorten zu einem Blend (Whisky)
 in der Tätigkeit als DJ das nahtlose Ineinandermixen zweier Songs, vor allem im Bereich der Elektronischen Tanzmusik üblich

Siehe auch:
 Blend